

Santi 
Emanuele González García (†1940), vescovo, commemorato il 4 gennaio;
Sant'Emanuele di Anatolia (†304), martire in Anatolia con san Teodosio e san Codrato (o Quadrato); commemorato nel Martirologio Romano il 26 marzo;
Sant'Emanuele Nguyen Van Trieu (†1798),  sacerdote e martire vietnamita, commemorato il 7 settembre;
Sant'Emanuele Le Van Phung, (†1859), martire vietnamita, commemorato il 31 luglio.

Beati 
Beato Emanuele di Albuquerque (XIII secolo), nobile portoghese, mercedario, celebrato il 29 marzo;
 Beato Emanuele di Cremona (†1168), cistercense, vescovo di Cremona, celebrato il 27 febbraio;
Beato Emanuele Ruiz (†1860), sacerdote spagnolo francescano, martire a Damasco, celebrato il 10 luglio;
 Beato Emanuele Gomez Gonzalez (†1924), sacerdote spagnolo, martire in Brasile, celebrato il 21 maggio;
Beato Emanuele Segura (†1936), sacerdote spagnolo piarista, martire in Spagna, celebrato il 28 luglio.

Riferimenti 
Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000, ISBN 88-315-1585-3
Santi, beati e testimoni